Pasik, apellido, puede hacer referencia a dos actores argentinos, hermanos:

 Mario Pasik, nacido en 1951; o 
 Salo Pasik, nacido en 1945.